Lattich steht für

 Lattiche, eine Pflanzengattung in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 Gartenlattich (Gartensalat)
 Römersalat, alternative Bezeichnung in der Schweiz